Jaroslav Hlava – patologo ceco
 Lukáš Hlava – saltatore con gli sci ceco
 Pavel Hlava – operaio ceco